Leandro Coti Fernández (Rosário, 30 de janeiro de 1983) é um futebolista profissional argentino, volante, milita no Dínamo Moscou.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Argentina
Futebolistas do Futbolniy Klub Dinamo Moskva
Naturais de Rosário (Argentina)